

Geografia
 Bessemer – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Bessemer – capoluogo della Contea di Gogebic, Michigan
 Bessemer – città della Contea di Lawrence, Pennsylvania

Metallurgia
Processo Bessemer processo di produzione dell'acciaio utilizzato a partire dalla metà del XIX secolo